Strebersdorf steht für:

 Strebersdorf (Wien), Stadtteil von Wien im Bezirk Floridsdorf
 Strebersdorf (Gemeinde Lutzmannsburg), Katastralgemeinde im Burgenland (Österreich)